Каргашины — русский дворянский род.

Его родоначальник Коргаша Михайлович, боярин при Дмитрии Донском, убит на Куликовом поле. Его потомки в XVI и XVII веках служили в Туле.

Известные представители 
 Каргашин Артемий Прокофьевич - походный стольник (1627-1629).
 Каргашин Леонтий Авдеевич - стряпчий (1692).
 Каргашин Лука Андреевич - московский дворянин (1692).
Каргашин Александр Игоревич - петропавловский дворянин (2005-20XX).

Примечания

Литература